Film
 Man Hunt, een Amerikaanse dramafilm uit 1941

Spellen
Manhunt (computerspel), een gewelddadig en controversieel computerspel uitgebracht in 2003
Manhunt 2, sequel op bovengenoemd spel

Televisie
Manhunt (televisieserie 1959), een misdaadserie uit 1959 met onder andere Victor Jory
Manhunt (televisieserie 1969), een dramaserie over de Tweede Wereldoorlog
Manhunt (televisieserie 2001), een reality televisieserie op UPN
Manhunt (televisieserie 2004), ook wel bekend als "The Search for America's Most Gorgeous Male Model"
Manhunt (televisieserie 2017), een Amerikaanse televisieserie uit 2017 
Manhunt (televisieserie 2019), een Britse televisieserie uit 2019 
Manhunt (Captain Scarlet-aflevering), een aflevering van Captain Scarlet and the Mysterons

Overig
Manhunt (lied), een lied van de band Winnebago Deal
Manhunt International, een internationale schoonheidswedstrijd voor mannen
Manhunt.net, een online datingwebsite